Łazk ist der sorbische Name folgender Ortschaften:
 Laske (Ralbitz-Rosenthal), Ortsteil der Gemeinde Ralbitz-Rosenthal im Landkreis Bautzen, Sachsen
 Leeskow (Neu-Seeland), Ortslage von Lindchen in der Gemeinde Neu-Seeland im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Leeskow (Jamlitz), Gemeindeteil von Jamlitz im Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg